Cremersia (dier), geslacht van bochelvliegen
 Cremersia (plant), geslacht uit de familie Gesneriaceae